Суперсерии в хоккее с шайбой — серии матчей между сборными СССР и НХЛ, а также между советскими клубами и клубами НХЛ и ВХА.

Серии

См. также 
 Матчи СССР — США по хоккею
 Суперсерия 2007
 Кубок Виктории 2008
 Выставочные игры КХЛ—НХЛ
 Subway Super Series

Ссылки 
 Super Series Summary
 НХЛ против ЕВРОПЫ на уровне клубов
 СССР и НХЛ

Национальная хоккейная лига
Всемирная хоккейная ассоциация
Хоккей с шайбой в СССР
Советско-американские отношения